Сенце (Бугарска)
 Сенце (Македонија)